Willow hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Willow (Alaska), lugar designado por el censo.
 Willow (Oklahoma), localidad.
 Willow (condado de Richland, Wisconsin), localidad.
 Municipio de Willow (Arkansas)
 Municipio de Willow (Dakota del Norte)
 Municipio de Willow (Nebraska)
 Willow (Metro de Los Ángeles), estación en la línea Azul;
Municipios en el estado de Iowa
 Municipio de Willow (condado de Cherokee, Iowa)
 Municipio de Willow (condado de Crawford, Iowa)
 Municipio de Willow (condado de Greene, Iowa)
 Municipio de Willow (condado de Monona, Iowa)
 Municipio de Willow (condado de Woodbury, Iowa)

Ficción
 Willow, película de 1988 de fantasía escrita por George Lucas y dirigida por Ron Howard.
 Willow, serie de televisión de 2022.
 Willow Rosenberg, personaje de las series Buffy, la cazavampiros y Ángel.

Música 

 Willow Smith, cantante y actriz estadounidense, conocida simplemente como Willow.
 Willow, canción de Taylor Swift.